Бонч-Брујевич је презиме следећих особа:

 Вера Михајловна Бонч-Брујевич (1868-1918) - совјетска револуционарка, списатељица, лекар В. И. Лењина, жена Владимира Дмитријевича Бонч-Брујевича.
 Михаил Дмитријевич Бонч-Брујевич (1870 — 1956) — војни командант Царске Русије и СССР, брат Владимира Дмитријевича Бонч-Брујевича.
 Владимир Дмитријевич Бонч-Брујевич (1873 — 1955) — совјетски политичар, историчар и писац, брат Михаила Дмитријевича Бонч-Брујевича.
 Михаил Александрович Бонч-Брујевич (1888 — 1940) — совјетски инжењер, пионир совјетске радио-технике, дописни члан АН СССР.
 Алексеј Михајлович Бонч-Брујевич (1916-2006) - совјетски физичар, стручњак у квантној електроници и физичкој оптици, добитник Државне награде СССР (1974), син Михајла Александровича Бонч-Брујевича.
 Виктор Леополдович Бонч-Брујевич (1923-1987) - професор Московског универзитета, совјетски физичар познат по раду у области теорије полупроводника, унук Владимира Дмитријевича Бонч-Брујевича

Види још 
 Астероид 12657 Бонч-Брујевич